Vicente Gómez puede referirse a:

Hombres 

 José Vicente Gómez (atleta) (n. 1948), atleta colombiano.
 José Vicente Gómez Bayarri (n. 1917), escritor y profesor español.
 Juan Vicente Gómez Chacón (1857-1935), dictador de Venezuela desde 1908 hasta su muerte en 1935.
 Vicente Gómez Fernández (n. 1971), entrenador español de fútbol.
 Vicente Gómez Fernández de Lorca (1769-1848), político chileno, diputado por Valdivia.
 Vicente Gómez García (1926-2012), pintor español.
 Vicente Gómez García (político) (n. 1953), político español (alcalde de Castrelo do Val).
 Vicente Gómez (guitarrista) (1911-2001), guitarrista y compositor hispano-estadounidense.
 Vicente Gómez Iglesias (n. 1946), militar español.
 Vicente Gómez Martínez-Espinel (1550-1624), escritor y músico del Siglo de Oro, conocido como «Vicente Espinel».
 Vicente Gómez (político) (s.XIX), presidente de El Salvador (1854).
 Vicente Gómez Umpiérrez (n. 1988), futbolista español.
 Vicente Gómez-Zarzuela y Pérez (1870-1956), músico español.

Topónimos 
Divisiones administrativas
 La parroquia Juan Vicente Gómez, en el municipio Bolívar del estado Táchira, Venezuela.
Edificios
 El Estadio Vicente Gómez (Villeta), en Villeta, Paraguay.
 El Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez, en San Antonio del Táchira, Venezuela.